«Пісня про Дніпро» — пісня 1941 року композитора Марка Фрадкіна на слова поета Євгена Долматовського.
 «Пісня про Дніпро» — музичний фільм 1983 року режисера Віктора Черкасова.